All or Nothing (álbum de Fat Joe)
 All or Nothing (álbum de Luba)
 All or Nothing (álbum de Milli Vanilli)''
 All or Nothing (álbum remix)
 All or Nothing (álbum de The Subways)
 All or Nothing (álbum de Jay Sean)
 All or Nothing (música de Cher)

Desambiguação